18-й армейский корпус — общевойсковое соединение (армейский корпус) Русской императорской армии. Сформирован 28 сентября 1892 года.

Состав 
До начала Первой мировой войны входил в Петербургский военный округ. 22 августа 1914 года перечислен в состав 9-й армии Юго-Западного фронта.

Состав на 18.07.1914:
 23-я пехотная дивизия
 1-я бригада
 89-й пехотный Беломорский полк
 90-й пехотный Онежский полк
 2-я бригада
 91-й пехотный Двинский полк
 92-й пехотный Печорский полк
 23-я артиллерийская бригада
 37-я пехотная дивизия
 1-я бригада
 145-й пехотный Новочеркасский полк
 146-й пехотный Царицынский полк
 2-я бригада
 147-й пехотный Самарский полк
 148-й пехотный Каспийский полк
 37-я артиллерийская бригада
 50-я пехотная дивизия
 1-я бригада
 197-й пехотный Лесной полк
 198-й пехотный Александро-Невский полк
 2-я бригада
 199-й пехотный Кронштадтский полк
 200-й пехотный Кроншлотский полк
 50-я артиллерийская бригада
 18-й мортирно-артиллерийский дивизион
 18-й сапёрный батальон

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 28.09.1892 — 13.08.1895 — генерал-лейтенант барон Зедделер, Логгин Логгинович
 17.08.1895 — 10.01.1902 — генерал-лейтенант (с 06.12.1898 генерал от артиллерии) Адамович, Леонид Ефремович
 16.01.1902 — 15.04.1904 — генерал-лейтенант Ласковский, Фёдор Павлович
 15.04.1904 — 27.07.1905 — генерал-лейтенант Евреинов, Александр Александрович
 01.08.1905 — 08.07.1906 — генерал-лейтенант князь Джамбакуриан-Орбелиани, Иван Макарович
 08.07.1906 — 26.08.1908 — генерал-лейтенант барон фон Ашеберг, Николай Павлович
 26.08.1908 — 23.10.1910 — генерал-лейтенант Лечицкий, Платон Алексеевич
 23.12.1910 — 04.10.1916 — генерал-лейтенант (с 31.05.1913 генерал от кавалерии) Крузенштерн, Николай Фёдорович фон
 22.10.1916 — 02.04.1917 — генерал от инфантерии Зайончковский, Андрей Медардович
 06.04.1917 — 30.05.1917 — генерал-лейтенант Эрдели, Иван Георгиевич
 07.07.1917 — хх.хх.1917 — генерал-лейтенант Геруа, Александр Владимирович
 конец 1917 — начало 1918 — генерал-майор Репьев, Михаил Иванович

Начальники штаба корпуса 
 28.09.1892 — 23.08.1897 — генерал-майор Штрик, Александр Николаевич
 01.11.1897 — 30.04.1900 — генерал-майор Поппен, Георгий Васильевич фон
 30.04.1900 — 20.05.1902 — генерал-майор Войшин-Мурдас-Жилинский, Ипполит Паулинович
 11.08.1902 — 19.11.1904 — генерал-майор Сиверс, Фаддей Васильевич
 03.12.1904 — 30.01.1909 — генерал-майор Чистяков, Сергей Дмитриевич
 24.02.1909 — 27.03.1915 — генерал-майор Фрейман, Александр Константинович
 15.04.1915 — 26.06.1915 — генерал-майор Щедрин, Константин Фёдорович
 25.09.1915 — 23.10.1915 — генерал-майор Лавдовский, Владимир Александрович
 28.10.1915 — 19.02.1917 — генерал-майор граф Каменский, Сергей Николаевич
 19.02.1917 — 10.06.1917 — генерал-майор Верцинский, Эдуард Александрович
 16.06.1917 — 04.10.1917 — полковник (с 29.09.1917 генерал-майор) Романов, Фёдор Николаевич
 11.10.1917 — хх.хх.хххх — полковник Давыдов, Лев Георгиевич

Начальники артиллерии корпуса 
В 1910 году должность начальника артиллерии корпуса была заменена должностью инспектора артиллерии

Должность начальника / инспектора артиллерии корпуса соответствовала чину генерал-лейтенанта. Лица, назначаемые на этот пост в чине генерал-майора, являлись исправляющими должность и утверждались в ней одновременно с производством в генерал-лейтенанты

 28.09.1892 — 04.11.1896 — генерал-лейтенант Сиверс, Михаил Александрович
 16.11.1896 — 01.01.1903 — генерал-лейтенант Фриде, Василий Яковлевич
 06.01.1903 — 10.12.1904 — генерал-лейтенант Тихобразов, Николай Дмитриевич
 05.05.1905 — 04.06.1907 — генерал-майор (с 06.12.1906 генерал-лейтенант) Ярыгин, Николай Павлович
 13.06.1907 — 07.04.1917 — генерал-майор (с 1907 генерал-лейтенант) Берников, Николай Владимирович
 с 25.05.1917 — полковник Дынников, Павел Акимович

Корпусные интенданты 
Должность корпусного интенданта соответствовала чину полковника. Лица, имевшие при назначении более низкий чин, являлись исправляющими должность и утверждались в ней при производстве в полковники

 17.05.1900 — хх.хх.1906 — полковник Авенариус, Константин Яковлевич
 15.05.1906 — 09.06.1912 — подполковник (с 26.02.1909 полковник) Баженов, Николай Николаевич
 07.07.1912 — после 01.08.1916 — подполковник (с 14.04.1913 полковник) Сломинский, Константин Савельевич

Корпусные врачи 
 на 1895, 1898 — действительный статский советник Меморский, Митрофан Иванович
 не позднее 1900 — 04.03.1901 — статский советник (действительный статский советник) Шухов, Василий Васильевич
 04.03.1901 — 28.02.1910 — статский советник (с 06.12.1901 действительный статский советник) Попов, Николай Павлович
 07.03.1910 — после 1914 — действительный статский советник (тайный советник) Рудков, Михаил Никитич

Примечания

Ссылки 
 Русская армия в Великой войне: Картотека формирований
 К. А. Залесский. Первая мировая война. Правители и военачальники. Биографический энциклопедический словарь. 2000

Армейские корпуса России во время Первой мировой войны
Воинские части и формирования, созданные в 1892 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году